Фінал Кубка Футбольної ліги 2009 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2008—2009, 49-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 1 березня 2009 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Тоттенгем Готспур» та «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2009
2009 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Березень 2009
2009 в англійському спорті